Fois peut désigner :
 l'opérateur de la multiplication ;
 les occurrences d'un événement ou d'une situation ; notamment dans l'expression « Il était une fois », qui introduit un conte et est reprise dans de nombreux titres ;
 le pluriel de foi.

Fois ou Foïs est aussi un nom de famille.

Patronyme 

 Giulia Foïs (née en 1978), journaliste française 
 Marcello Fois (né en 1960), écrivain italien
 Marina Foïs (née en 1970), actrice française de théâtre, de télévision et de cinéma
 Valentino Fois (1973-2008), coureur cycliste italien